Szwajcaria:
 Nidau – miasto w kantonie Berno, w okręgu Biel/Bienne
 Nidau – miejscowość w gminie Vaulion, w kantonie Vaud
 Nidau – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno

Inne:
 Nidau – zamek
 Nidau-Büren – kanał